Thurlby kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Thurlby, North Kesteven, England, Lincolnshire, 
 Thurlby, South Kesteven, England, Lincolnshire, 
 Thurlby, East Lindsey – en ort i Bilsby, Lincolnshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar